

Населені пункти та їхні частини
 Завали — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Завали — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Завали — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Завали — частина села Солтиси в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Завали — осада в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки